Izarra signifie en basque « l'étoile » (de Izar (étoile)) et peut désigner :

Patronymes 
 Andrés Izarra (1969) : journaliste et homme politique vénézuélien.

Toponymes

Izarra : une commune de la municipalité d'Urkabustaiz dans la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque ;
 Izarra : un quartier de la municipalité de Vitoria-Gasteiz, dans la province d’Alava, située dans la Communauté autonome basque.

Autres 
 Izarra : une liqueur du Pays basque aux herbes.

Homonymie de toponyme